Numele Avondale este în general destul de răspândit în țările vorbitoare de limbă engleză. Este de asemenea un nume de familie și de companie popular. Se poate referi la următoarele articole:

Localități

 Avondale, New Brunswick, Canada 
 Avondale, Comitatul Hants, Nova Scoția, Canada 
 Avondale, Comitatul Pictou, Nova Scoția, Canada 
 Avondale, Newfoundland și Labrador, Canada 
 Avondale, Ontario, Canada 
 Avondale, Insula Prințul Edward, Canada 
 Avondale, Arizona, SUA 
 Avondale, California, SUA 
 Avondale, Georgia, SUA 
 Avondale, Louisiana, SUA 
 Avondale, Pennsylvania, SUA 

Alte localități cu nume similar includ:

 Avondale Acres, Alberta, Canada
 Avondale Estates, Alberta, Canada
 Avondale Road, New Brunswick, Canada
 Avondale Station, Nova Scoția, Canada

Școli

Colegiul Avondale, Australia

Suburbii

Avondale, Noua Zeelandă, suburbie a orașelelor Auckland, Noua Zeelandă și Christchurch, Noua Zeelandă